Robledillo de Mohernando kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robledillo de Mohernando (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Robledillo de Mohernando (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar